Флаг муниципального образования «город Володарск» Володарского муниципального района Нижегородской области Российской Федерации— опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 июня 2011 года решением городской Думы города Володарска № 83 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Флаг города Володарска представляет собой полотнище, соотношение сторон которого (длина к ширине 3:2) идентично пропорциям флага Российской Федерации. Использованы те же геральдические элементы и цвета, что и в рисунке герба.

Полотнище состоит из двух полей лазоревого (голубого) и червлёного (красного) цветов. Поля разделены волнистой горизонтальной голубой линией с белой окантовкой. В  углу на голубом фоне располагаются изображения ветряной мельницы золотистого цвета, курочки белого цвета с золотистым гребешком, на фоне которой расположены три яйца золотистого цвета разных размеров, изображённых с учётом влияния перспективы. Изображения мельницы и курицы обрамляются слева и справа изогнутыми золотистыми колосьями зерновой культуры».

На рисунке, приложенным к Решению, вся курочка изображена золотистым цветом.

Обоснование символики 
Волнистая полоса, разделяющая флаг на голубое и красное поле, олицетворяет извилистую реку Сейма, на берегах которой стоит город.

Ветряная мельница является символом мукомольного производства, которым издавна славен город. Изображение мельницы соответствует очертаниям «ветряков», характерных для средней полосы России.

Изображение курочки-несушки в окружении золотых яиц символизирует «Птицефабрику „Сеймовская“», которая наряду с «Сеймовскими мельницами» составляет в настоящее время основу промышленного производства города Володарск.

Спелые золотистые колосья, обрамляющие композицию с боков, также несут смысловую нагрузку — зерновые культуры являются как сырьём для мукомольного производства, так и составляют основу кормов в птицеводстве.

Примечания 

Володарск
Володарск
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением мельницы
Флаги с изображением петуха